XVI Сурдлимпийские игры прошли в Солт-Лейк-Сити, штат Юта, США. Игры проводились со 3 по 10 февраля 2007 года, участие в них приняли 298 спортсменов из 23 стран. В Солт-Лейк-Сити кёрлинг был введён в программу Игр как демонстративный вид спорта. Следующие игры состоялись только в 2015 году в российских Ханты-Мансийске и Магнитогорске, так как в 2011 году Игры в Словакии были сорваны.

Виды спорта 

Программа XVI зимних Сурдлимпийских игр глухих включала 5 спортивных дисциплины в 3 видах спорта. В общей сумме, на Играх прошло 27 спортивных мероприятий.

Индивидуальные дисциплины

Командные дисциплины 
  Хоккей
  Лыжные гонки
  Кёрлинг

Страны-участницы 

В XVI зимних Сурдлимпийских играх приняли участие спортсмены из 23 государств:

Медальный зачёт

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт Международного комитета спорта глухих 
 XVI Зимние Сурдлимпийские игры  на Deaflympics.com

Зимние Сурдлимпийские игры
Спорт в США в 2007 году
Международные спортивные соревнования в Солт-Лейк-Сити
Февраль 2007 года